Die Fußball-Hamburg-Liga 2006/07 war die 62. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Hamburg-Liga war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der Meiendorfer SV nach vier Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga. Hinzu kamen die vier Aufsteiger Eintracht Norderstedt (Wiederaufstieg nach vier Jahren nach dem Rückzug aus der Oberliga), TSV Buchholz 08 (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse), TSV Uetersen (Wiederaufstieg nach drei Jahren) und SV Curslack-Neuengamme (Wiederaufstieg nach 27 Jahren).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Er verzichtete auf den Aufstieg in die Oberliga Nord auf. Da auch die nächstplatzierten Mannschaften den Aufstieg nicht wahrnahmen, stieg der Sechstplatzierte SV Lurup auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der TSV Uetersen musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Wedeler TSV nach drei Spielzeiten, der Germania Schnelsen nach zwölf Jahren und HEBC Hamburg nach vier Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Hamburg-Liga 2006/07 auf den Seiten des ASC Neuenheim

2006
Fußballsaison 2006/07